Klewin ist ein polnischer Familienname.

Bekannte Namensträger 
 Eckhard Klewin (* 1934), deutscher General
 Jan Klewin, polnischer Architekt
 Silke Klewin (* 1967), deutsche Historikerin
 Philipp Klewin (* 1993), deutscher Fußballer
 Wilfried Klewin, deutscher Schriftsteller und Redakteur

Familienname